een destijds 10-jarige moordenaar, zie de moord op James Bulger
 een golfer, zie Robert Thompson (golfer)
 een Canadees waterpoloër, zie Robert Thompson (waterpolo)